Le tournoi du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 23 au .

Faits marquants 
 L'Américain Ryan Harrison issu des qualifications, réalise un excellent parcours en atteignant pour la première fois les demi-finales d'un ATP 500. En huitième, il bat Grigor Dimitrov, le premier top 10 de sa carrière à sa . Puis en quart, au terme d'un match à suspense, il bat le  mondial Ivo Karlović. En demi, il affronte l'Espagnol David Ferrer face à qui il prend le premier set avant de s'effondrer et de perdre les 2 suivants sans gagner le moindre jeu.
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant Kei Nishikori en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Ivan Dodig et Marcelo Melo s'imposent face à Mariusz Fyrstenberg et Santiago González en finale. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2015) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Acapulco
Sport au Mexique en 2015
Tennis en février 2015